Die Prva liga Srbije i Crne Gore 2004/05 war die dreizehnte Saison der höchsten serbisch-montenegrinischen Spielklasse. Sie war die dritte Saison nach der Umbenennung des Landes BR Jugoslawien und im Zuge dessen auch der Liga Prva liga SR Jugoslavije. Gespielt wurde vom 7. August 2004 bis 28. Mai 2005.

Titelverteidiger war FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele in der Saison. Die letzten vier Teams stiegen in dieser Saison ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2004/05
2004 05